Miquelets (Fusellers Voluntaris) (1640-1814)
 Voluntaris Irlandesos (1913-1919)
 Institut de Voluntaris de Puerto Rico
 Voluntaris Catalans en la Primera Guerra Mundial
 Batalló de Voluntaris Catalans (Guerra d'Africa 1859-1860)
 Companyia de minyons catalans (Buenos Aires, 1806-1809)
 33a Divisió de Voluntaris Granaders SS Charlemagne
 Karbi National Volunteers
 7a Divisió de Voluntaris de Muntanya SS Prinz Eugen (1942-1945)
 Companyia Franca de Voluntaris de Catalunya (1762-1815)